Rönnskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnskäret, Larsmo, Österbotten, 
 Slåttskäret och Rönnskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Rönnskäret, Vörå, Österbotten, 
 Rönnskäret, Malax, Österbotten, 
 Rönnskäret, Vasa, Österbotten, 
 Rönnskäret, Närpes, Österbotten, 
 Rönnskäret, Kristinestad, Österbotten, 
 Rönnskäret (Vårdö, Åland), 
 Rönnskäret, Kimitoön, Åboland, 
 Lillkålen eller Rönnskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Rönnskär
Rönnskären
Lilla Rönnskäret
Stora Rönnskäret
Övre Rönnskäret
Pihlajasaari

Robotskapade Finlandförgreningar